Robert Dundas il Giovane – giurista scozzese
 Robert Dundas il Vecchio – giurista scozzese
 Robert Dundas Whigham – militare britannico